ORU steht für:
 Flughafen Oruro in Bolivien (IATA-Code)
 Oral Roberts University, christliche Universität in Tulsa, Oklahoma
 Orbital Replacement Unit, Designphilosophie für künstliche Weltraumobjekte

Oru steht für:
 Oru (Aseri), Ort in der Landgemeinde Aseri im Kreis Ida-Viru, Estland
 Oru (Lääne-Nigula), Ort in der Landgemeinde Lääne-Nigula im Kreis Lääne, Estland
 Oru (Landgemeinde), ehemalige Landgemeinde im Kreis Lääne, Estland

oru steht für:
 Ormuri (ISO-639-3-Code), südost-iranische Sprache

Abkürzung